Csehország
Morašice, település a Chrudimi járásban
Morašice, település a Pardubicei járásban
Morašice, település a Svitavyi járásban
Morašice, település a Znojmói járásban